

Cinema 
Lucky Jim – film del 1909 diretto da David W. Griffith
Lucky Jim – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
Lucky Jim – film del 1914 diretto da Frank Wilson
Lucky Jim – film del 1957 diretto da John Boulting
Lucky Jim – film del 2003 diretto da Robin Shepperd

Letteratura 
Jim il fortunato (Lucky Jim) – romanzo di Kingsley Amis del 1954

Musica 
Lucky Jim – album dei The Gun Club del 1993